Les  forment une famille éteinte et fossile de « reptiles » d'eau douce de l'ordre des Choristodera et du sous-ordre des Neochoristodera.

Ils ont vécu durant le Crétacé et le Paléocène dans l'hémisphère nord en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Présentation 
Les premières espèces ont été découvertes dans le Crétacé du Montana par Cope en 1876 puis par Louis Dollo en 1885 dans le Paléocène à Erquelinnes (Hainaut, Belgique).

Liste des genres et des espèces 

  Champsosaurus
  C. profundus (Espèce type)
  C. albertensis
  C. ambulator
  C. annectens
  C. australis
  C. brevicollis
  C. dolloi
  C. gigas
  C. inelegans
  C. inflatus
  C. laramiensis
  C. lindoei
  C. natator
  C. puercensis
  C. saponensis
  C. tenuis
  C. vaccinsulensis
  Eotomistoma
  Eotomistoma multidentata

Description 
Les Champsosauridae, au sein du sous-ordre des Neochoristodera, regroupent des choristodères d'assez grande taille qui ressemblent en apparence aux gavials actuels avec un long museau et un cou court, de  de longueur, avec un crâne cordiforme (en forme de cœur) pouvant atteindre  de long.

Classification

Galerie

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Famille d'archosauromorphes préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Crétacé
Sauropside du Paléocène
†